Пара Бетани Маттек-Сандс / Хория Текэу — победители турнира.

Посев 

  Квета Пешке /  Майк Брайан (Первый раунд)
  Катарина Среботник /  Ненад Зимонич (Отказ)
  Мария Кириленко /  Даниэль Нестор (Отказ)
  Лиза Реймонд /  Рохан Бопанна (Четвертьфинал)

<ol start="5">
 Елена Веснина /  Леандер Паес ''(Финал)
 Саня Мирза /  Махеш Бхупати ''(Полуфинал)
 Андреа Главачкова /  Айсам-уль-Хак Куреши ''(Четвертьфинал)
 Бетани Маттек-Сандс /  Хория Текэу (Титул)

Специальные приглашения в основу (WC) 

  Эшли Барти /  Бенджамин Митчелл (Первый раунд)
  Елена Докич /  Пол Хенли (Первый раунд)
  Оливия Роговска /  Маринко Матошевич (Первый раунд)
  Кейси Деллакква /  Мэттью Эбден (Второй раунд)

<ol start="5">
 Ярмила Гайдошова /  Бруно Соарес ''(Четвертьфинал)
 Елена Янкович /  Бернард Томич ''(Второй раунд)
 Кимико Датэ-Крумм /  Кэй Нисикори ''(Второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Взрослые